Тегак (Тейгак, Тігітак) (*д/н — після 1256) — половецький хан.

Біографія 
Про його походження відсутні достеменні відомості. За однією з версій був родичем хана Котяна Вважається, що після поразок у Приазов'ї та Криму від монгольських військ разом з ханом Котяном мігрував до Угорського королівства.

Після вбивства Котяна вступив у конфлікт з угорцями, діяв на боці хана Сейхана. Приблизно 1245 року перейшов на службу короля Данила Галицького. Згодом за сина останнього — Мстислава — видав заміж свою доньку. За іншою гіпотезою влаштував цей шлюб ще у 1240-х роках. 1245 році звитяжив у битві під Ярославом.

Тегак разом з половцями отримав землі на Берестейщині, для захисту північної Волині від нападів ятвягів та литовців. Тут вони заснували 40 поселень. Згодом очолював особливий половецький загін у галицько-волинському війську.

Вперше згадано в літописі, де надається опис походу Данила Галицького 1251—1252 років проти литовців: «Данило же поиде с братомъ Василкомъ и со сыномъ Лвом и с половци со сватомъ своимъ Тѣгакомъ». У 1254—1255 роках брав участь у битвах проти монголів, яких очолював Куремса. Остання згадка про Тегака відноситься до 1256 року, коли рушив на допомогу Ростиславу Михайловичу, якому допоміг повалити царя Коломана II.

Археологи Віталій Отрощенко та Юрій Рассамакін, які займалися дослідженням Чингульського кургану в Запорізькій області, припускали, що в кургані похований хан Тегак.

Діти 
Донька, в шлюбі з Мстиславом Даниловичем, сином короля Данила

Джерела 
 Галицько-Волинський Літопис. Іпатіївський список — СПб., 1908. — Стлб. 322—324
 Отрощенко В. В. Угорська тема в біографії шляхетного кипчака з Чингульської могили // Східний світ. 2012. № 1. С. 105–10
 Отрощенко В., Рассамакін Ю.  Половецький комплекс Чингульського кургану // Археологія, 1986, вип. 53, С. 14-36.
 Holod R., Rassamakin Y.[https://www.researchgate.net/publication 

Половецькі хани